Чхве Сон Хуэй (; род. 10 августа 1964, КНДР) — северокорейский политический деятель, министр иностранных дел Северной Кореи.

Ранее она была первым заместителем иностранных дел. Министром иностранных дел была назначена 11 июня 2022 года, став первой женщиной на этой должности и одной из немногих северокорейских женщин, занимающих должность столь высокого уровня.

Кроме того, она опытный переводчик, исследователь и чиновник МИД.

Примечания 

Министры иностранных дел КНДР
Дипломаты КНДР